Matylda Sabaudzka-Achaja  (1390-1438) była córką Amadeusza księcia Achai (znanego również jako Amadeusz Piemoncki lub Amadeusz Sabaudzki) i Katarzyny Genewskiej. Była drugą żoną elektora Palatynatu Ludwika III, za którego wyszła za mąż 30 listopada 1417.

Matylda miała pięcioro dzieci:
  Matylda  (7 marca 1419 - 1 października 1482), zamężna:
 od 1434 z hrabią Ludwikiem I Wirtemberskim
 od 1452 roku z księciem Albrechtem VI Habsburgiem
 Ludwik IV, elektor Palatynatu  (1 stycznia 1424 - 13 sierpnia 1449)
 Fryderyk I, elektor Palatynatu  (1 sierpnia 1425 - 12 grudnia 1476)
 Ruprecht  (27 listopada 1427 - 26 lipca 1480), książę-elektor -arcybiskup archidiecezji Kolońskiej
 Małgorzata  (ok. 1428 - 23 października 1466), zakonnica w klasztorze w Liebenau

Rodowód

Przypisy

Bibliografia 

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1390
Zmarli w 1438